Doble sencillo puede referirse a:

Sencillo de música.
Doble o nada, un tipo de apuesta.
Doble.